Stockport peut faire référence à :

Toponyme

Australie 
 , une ville en Australie.

États-Unis 
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Delaware (Indiana) ;
 Stockport, une ville, du comté de Van Buren, en Iowa, aux États-Unis ;
 Stockport, une ville du comté de Columbia, dans l'État de New York ;
 Stockport, ville située en Ohio.

Royaume-Uni 
 Stockport, une ville anglaise située au sud de Manchester, dans le Grand Manchester, sur la Mersey.

Autres 
 Stockport County Football Club, un club de football anglais basé à Stockport.
 Stockport (circonscription britannique)

Homonymie de toponyme